Joan Vilamala i Terricabras (1949), een zanger, schrijver en geschiedkundige
Josep Maria Terricabras i Nogueras (1946), een Catalaans filosoof en activist